Władysławowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans  la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Władysławowo, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Władysławowo, village du powiat de Nowy Tomyśl
 Władysławowo, village de la gmina de Kleczew 
 Władysławowo, village de la gmina de Wierzbinek 

dans la voïvodie de Łódź
 Władysławowo, village du powiat de Brzeziny

dans la voïvodie de Mazovie
 Władysławowo, village du powiat de Ciechanów
 Władysławowo, village du powiat de Płońsk 
 Władysławowo, village du powiat de Żuromin 

dans la voïvodie de Podlachie
 Władysławowo, village

de la voïvodie de Poméranie
 Władysławowo, ville (avant 1952 :  Wielka Wieś)

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Władysławowo, village